Tenisový turnaj WTA BNP Paribas Open 2012 se konal ve dnech 5. – 18. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do druhé nejvyšší kategorie na okruhu WTA – Premier Mandatory. Odměny činily 4 500 000 USD.

Premiérový titul v Indian Wells získala světová jednička Viktoria Azarenková, když ve finále porazila druhou hráčku žebříčku Marii Šarapovovou.

Dvouhra

Nasazení hráček 

Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Viktoria Azarenková (vítězka)
  Maria Šarapovová (finále)
  Petra Kvitová (3. kolo)
  Caroline Wozniacká (4. kolo)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Li Na (čtvrtfinále)
  Věra Zvonarevová (3. kolo, odstoupila)
  Francesca Schiavoneová
  Sabine Lisická (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
  Julia Görgesová (4. kolo)
  Ana Ivanovićová (semifinále, skreč)
  Dominika Cibulková (3. kolo)
  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Angelique Kerberová (semifinále)
  Daniela Hantuchová (2. kolo)
  Maria Kirilenková (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (4. kolo)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (4. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová (3. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
  Monica Niculescuová (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Petra Cetkovská (2. kolo)
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (4. kolo)
  Čeng Ťie (3. kolo)
  Christina McHaleová (4. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Jill Craybasová
  Lauren Davisová
  Irina Falconiová
  Jamie Hamptonová
  Sania Mirzaová
  Urszula Radwańská
  Sloane Stephensová
  Coco Vandewegheová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Gréta Arnová
  Kristina Barroisová
  Eleni Daniilidouová
  Casey Dellacquová
  Olga Govorcovová
  Michaëlla Krajiceková
  Varvara Lepčenková
  Alexandra Panovová
  Jessica Pegulaová
  Lesja Curenková
  Aleksandra Wozniaková
  Čang Šuaj

 Odhlášení 
  Serena Williamsová (bojkotuje účast na turnaji od roku 2001)
  Kim Clijstersová (zranění levého hlezna)
  Andrea Petkovicová (zranění obratle)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= J Craybas
|RD1-score03-1=1
|RD1-score03-2=2
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= M Barthel
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= A Keothavong
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=5
|RD1-seed06=PR
|RD1-team06= T Bacsinszky
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=7

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= K Barrois
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=2
|RD1-score11-3=4
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= S Mirza
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= E Baltacha
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14= A Rus
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=3

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= V Azarenka
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=64
|RD2-score01-3=78
|RD2-seed02=
|RD2-team02= M Barthel
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=77
|RD2-score02-3=66

|RD2-seed03=PR
|RD2-team03= T Bacsinszky
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=0r
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=25
|RD2-team04= S Kuzněcova
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=2
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=24
|RD2-team05=

 3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

|RD1-seed03=
|RD1-team03= A Morita
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=4
|RD1-seed04=
|RD1-team04=

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= I Falconi
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= A Dulgheru
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=2r
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= L Davis
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=79
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= P Martić
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=67
|RD1-score06-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= I-C Begu
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=7
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= L Hradecká
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=5
|RD1-score12-3=2

|RD1-seed13=
|RD1-team13=
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=5
|RD1-seed14=
|RD1-team14= L Domínguez Lino
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=1
|RD1-score14-3=7

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= S Stosur
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= I Falconi
|RD2-score02-1=0
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=WC
|RD2-team03= L Davis
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=30
|RD2-team04= N Petrova
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=20
|RD2-team05= M Kirilenko
|RD2-score05-1=77
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= I-C Begu
|RD2-score06-1=64
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=

Čtyřhra

Nssazené páry 
  'Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (vítězky)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (finále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (2. kolo)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (2. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Vania Kingová (2. kolo, odstoupily)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Indian Wells Masters
Tenis v USA v roce 2012
WTA Tour 2012